Aalbaach kan syfta på:

Luxemburg
 Aalbaach, Stadtbredimus – ett vattendrag som mynnar ut i floden Mosel vid orten Stadtbredimus
 Aalbaach, Wormeldange – ett vattendrag som mynnar ut i floden Mosel vid orten Wormeldange